Пуерто де Кабрас има више значења:

 Пуерто де Кабрас (Акамбаро), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Пуерто де Кабрас, Пуерто де ла Круз (Санта Ана Маја), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику